L'art fa referència a obres d'expressió creativa i també és una habilitat, una tècnica aplicada apresa.

Relacionat amb les arts 
 Les arts son l'expressió de la creativitat humana relacionada amb la cultura
 Arts escèniques són les que es fan en un escenari com el teatre
 Belles arts és una forma d'art desenvolupada per motius estètics o conceptuals més que per la seva utilitat
 Fan art és l'art creat per fans
 Setè art és un dels noms que rep el cinema
 Art pop és un gènere artístic
 Arts marcials són el conjunt d'antigues tècniques de lluita de l'Extrem Orient

Altres usos 
 L'art (tècnica) és una habilitat, una branca del coneixement après
 Arts liberals designaven un conjunt d'estudis a l'edat mitjana
 Arts industrials estan relacionades amb oficis
 Art Co., Ltd és un desenvolupador japonès de videojocs
 Art (nom) és un nom.
 Android Runtime, conegut com ART, és la màquina virtual del sistema operatiu Android de Google
 Arts i oficis són el conjunt de tècniques i regles per a la pràctica dels oficis
 Art manual (o l'ofici manual) és l'art que comporta habilitats manuals
 Art liberal o professió liberal és l'art que requereix estudis
 Art de pesca té a veure amb els estris que es fan servir per pescar.

Obres 
 L'art d'estimar, poema d'Ovidi en tres llibres, escrit durant el regnat d'August, el primer Emperador de Roma.
 L'art de la Fuga, conjunt de 14 fugues i 4 cànons i les seves inversions sobre un únic tema musical, escrit per Johann Sebastian Bach en els anys 1749 i 1750.
 L'Art de la Guerra'', tractat escrit per Maquiavel entre els anys 1516 i 1520, en el qual l'autor es declara partidari de les milícies nacionals, tot prevenint sobre els perills d'una milícia de mercenaris.
 Art (àlbum) és un disc d'Art Farmer
 Art (banda) és un grup de rock anglès
 Art (obra de teatre) és una obra de teatre de Yasmina Reza